Большое Вострое — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.

Входит в состав Нижнеерогодского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Нижнеерогодский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Великого Устюга — 42,5 км, до центра муниципального образования Лодейки — 3,5 км. Ближайшие населённые пункты — Афанасовец, Березово, Тишино.

По переписи 2002 года население — 6 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Великоустюгского района